Un Béotien est un habitant de la Béotie, région de la Grèce.
 Le béotien est un dialecte du grec ancien.